Internationale lucht- en ruimtevaart organisatie: Fédération Aéronautique Internationale;
Iberische anarchisten: Federación Anarquista Ibérica;
De Sovjet FAI (pantserwagen) uit het interbellum;
Football Association of Ireland: de Ierse voetbalbond.